Big2, een Nederlands rapper van The Opposites
 Chinees poker, een kaartspel